Il doppio del torneo di tennis Taranto Open 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrici Andrea Betzner e Claudia Porwik che hanno battuto in finale 6–1, 6–2 Laura Garrone e Helen Kelesi.

Teste di serie 
  Andrea Betzner /  Claudia Porwik (campionesse)
  Laura Garrone /  Helen Kelesi (finale)
  Hana Fukarkova /  Jana Pospíšilová (primo turno)
  Linda Ferrando /  Laura Golarsa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Taranto Open 1988